Pelican Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Pelican Creek (Bowen River), Nebenfluss des Bowen River (Burdekin River) in Queensland
 Pelican Creek (Dunham River), Nebenfluss des Dunham River in Western Australia
 Pelican Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Pelican Creek (Yellowstone Lake), Zufluss des Yellowstone Lake in Wyoming

in Kanada:
 Pelican Creek (Manitoba) 

auf den Bahamas:
 Pelican Creek (Bahamas) auf Andros